Colonia Santa Cecilia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Santa Cecilia, Jalisco, ort, San Juan de los Lagos, 
 Colonia Santa Cecilia, Zacatecas, ort, Jalpa, 
 Colonia Santa Cecilia, Delstaten Mexiko, ort, Apaxco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar